Арньи ():
 Арньи (Арденны) — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Арньи (Нор) — коммуна во Франции, в департаменте Нор.